

Превю

1887 
 Започва 17-ия сезон в Английската футболна лига. Тогава шампион на Ф.А. е У.Б.А., който побеждава на финала Престън.

1888 
 Сформра се за пръв път лига от дванадесет отбора. Шампион става Престън.
 Сездаден е първият герб на футболния клуб Арсенал.

1889 
 Дадено е началото на по долна дивизия

1890 
 Висшият ешелон на английската футболна лига е попълнен с още шест отбора.

Класиране 

М = Мачове; П = Победи; Р = Равенства; З = Загуби; ВГ = Вкарани голове; ДГ = Допуснати голове; ГР = Голова разлика; Т = Точки

Източници 

Футбол в Англия по сезон